Philippe Vandermaelen (1795-1869), Belgisch geograaf en cartograaf en maker van de Vandermaelenkaarten
 Vandermaelenkaarten, historische kaarten van België, gemaakt door Philippe Vandermaelen